Калинов може бити:

 Калинов (Медзилаборце), насељено мјесто у округу Медзилаборце, Прешовски крај, Словачка Република
 Калинов, више насеља у Русији и Украјини